

Pessoas
 Al Capone — gângster ítalo-americano
 Capone (futebolista) — treinador e ex-futebolista brasileiro

Filmes
 Al Capone (filme) — filme de 1959
 Capone (filme) — filme de 1975

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de cinema